Budynek PZU w Toruniu – zabytkowa siedziba Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego przy ulicy Żeglarskiej 13.

Historia 
Kamienica pochodzi z XIV wieku (przebudowana w XVII w.) i należy do najcenniejszych tego typu budowli znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Kamienica ta niegdyś była własnością bogatych patrycjuszy miejskich.

Jej gruntowna modernizacja odbyła się w latach 1992–1994, kiedy to przystosowano ją do pełnienia funkcji siedziby oddziału PZU. Odnowiono wówczas fasadę kamienicy oraz wyeksponowano zabytkowe elementy znajdujące się wewnątrz obiektu, m.in. zdobione gotyckie stropy (przebudowane w okresie baroku) oraz XVII-wieczne polichromie ścienne w wysokiej sieni. 

W 1997 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków.

Nagrody i wyróżnienia 
 1994 – nagroda prezydenta miasta Torunia za rewaloryzację i adaptację obiektu zabytkowego "Obiekt Roku".

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Zabytkowe kamienice w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu